Het ATP-toernooi van Kitzbühel 2012 (met de officiële naam Bet-at-home Cup Kitzbühel) vond plaats van 22 tot en met 28 juli. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel.

De titelverdediger in het enkelspel was de als derde geplaatste Nederlander Robin Haase; het dubbelspel kende geen titelverdedigers omdat bij deze editie het duo Daniele Bracciali & Santiago González niet meedeed.

Het toernooi van 2012 trok bijna 40.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Kitzbühel
ATP-toernooi van Kitzbühel